Mohedas puede referirse a:

 Mohedas de la Jara, municipio de la provincia de Toledo, España.
 Mohedas de Granadilla, municipio de la provincia de Cáceres, España.